Indicum kan syfta på:

 Indicum (album) - ett musikalbum av den svenske pianisten Bobo Stenson
 Indicum inredningsarkitektur - en grupp inredningsarkitekter